Kein Engel ist so rein ist der Filmtitel von:

 Kein Engel ist so rein (1950), deutscher Spielfilm von Helmut Weiss
 Kein Engel ist so rein (1960), deutscher Spielfilm von Wolfgang Becker